Poriá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Poriá (berg i Grekland), Peloponnesos, 
 Poreiá, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar